Den store Gatsby (originaltitel The Great Gatsby) er en roman fra 1925 novel af F. Scott Fitzgerald.

Den store Gatsby kan henvise til følgende film m.v. baseret på romanen:

 The Great Gatsby (film fra 1926), en stumfilm med Warner Baxter and Lois Wilson
 Den store Gatsby (film fra 1949), med Alan Ladd og Betty Field
 The Great Gatsby (1955), "Robert Montgomery Presents" tv-episode med Robert Montgomery og Phyllis Kirk
 Den store Gatsby (film fra 1974), med Robert Redford og Mia Farrow
 The Great Gatsby (opera), en opera fra 1999 skrevet af John Harbison
 The Great Gatsby (film fra 2000), en TV film med Toby Stephens og Mira Sorvino
 Den store Gatsby (film fra 2013), en film af Baz Luhrmann med Leonardo DiCaprio og Tobey Maguire
 Music from Baz Luhrmann's Film The Great Gatsby, soundtracket til filmen fra 2013